Список победителей Гран-при, входивших в зачёт чемпионата мира Формулы-1, начиная с 1950 года. По состоянию на конец сезона 2022 года, 113 гонщиков побеждали в таких Гран-при.

Формула-1 (сокращённо Ф1) — высшая ступень автоспорта с открытыми колёсами, мировая серия, контролируемая Международной федерацией автоспорта (ФИА) с 1950 года, главным регулирующим органом автоспорта.
Слово «Формула» в названии изначально означало свод правил, которым должны были соответствовать болиды всех участников. Ежегодный сезон чемпионата мира Формулы-1, начиная с самого первого в 1950 году, состоит из серии гонок, известных как Гран-при Формулы-1, проходящих большей частью на специально построенных трассах. Кроме того, некоторые из гонок проходят на огороженных городских улицах. Многие гонки под названием Гран-при начали проводиться ещё до Второй мировой войны, и, соответственно, до создания чемпионата мира в 1950. С другой стороны, даже в послевоенное время много лет проводились Гран-при, не входившие в зачёт чемпионата мира Ф1, и это происходило вплоть до 1980-х годов. Одним из самых известных Гран-при является Гран-при Монако в Монте-Карло. Результаты гонок чемпионата мира Ф1 идут одновременно в зачёт двух чемпионатов: в зачёт чемпионата гонщиков, а также в зачёт чемпионата конструкторов. На данной странице отражены результаты только тех Гран-при, которые являлись этапами чемпионата мира Формулы-1.

До 2020 года Михаэль Шумахер удерживал за собой рекорд по победам, он выиграл 91 раз. Михаэлю Шумахеру принадлежит также самый большой промежуток времени между первой и последней победой. Впервые он победил в  году на Гран-при Бельгии, а в последний раз в  году на Гран-при Китая, соответственно промежуток равен 14 годам, 1 месяцу и 1 дню. Новым рекордсменом по количеству побед является Льюис Хэмилтон, он одержал свою 92-ю победу на Гран-при Португалии 2020 года.

Самым молодым победителем Гран-при является Макс Ферстаппен, добившийся победы на Гран-при Испании 2016 года в возрасте 18 лет и 227 дней. Луиджи Фаджоли является самым возрастным победителем Гран-при Формулы-1; он выиграл Гран-при Франции 1951 года в возрасте 53 года и 22 дня.

По гонщикам

По странам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Формулы-1
 Официальный сайт FIA
 100 победителей Ф1
 Энциклопедия Формулы 1: 1950—2009

Списки, связанные с Формулой-1